Прище́пов — русская фамилия.

Известные носители:
 Прищепов, Александр Львович (род. 1948) — российский дипломат.
 Прищепов, Дмитрий Филимонович (1896—1940) — советский государственный деятель, народный комиссар земледелия БССР.
 Прищепов, Олег Яковлевич (род. 1973) — советский, казахстанский и российский футболист, вратарь.

См. также